Třebenice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Třebenice (okres Litoměřice)
 Třebenice (okres Třebíč)